Le Monte-Carlo Squash Classic 2002 est l'édition 2002 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 27 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 18 et il est doté de  de prix.

La tête de série  Natalie Pohrer remporte le titre en finale face à Rebecca Macree, une semaine après avoir remporté le tournoi Grasshopper Cup.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références 

2002
Squash en 2002
Sport à Monaco en 2002
Sport en novembre 2002